Rionegro steht für:

Rionegro, kolumbianische Gemeinde im Departamento Antioquia
Rionegro (Santander), kolumbianische Gemeinde im Departamento Santander
Rionegro (Provinz), kolumbianische Provinz im Departamento Cundinamarca
Rionegro (Cantabria), spanischer Ort in der Gemeinde Escalante
Rionegro del Puente, spanische Gemeinde in der Provinz Zamora
Deportivo Rionegro, kolumbianischer Fußballverein
Rionegro Águilas, kolumbianischer Fußballverein

Siehe auch:
 Río Negro
 Rionero